Неманья Недович (; ; род. , Нова-Варош, СФРЮ) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции комбогарда. Выступает за баскетбольный клуб «Црвена звезда».

Карьера 
Недович начал заниматься баскетболом с 11 лет в Италии в городе Асколи-Пичено, так как его отец был профессиональным гандболистом и играл за местную команду. После двух лет Неманя перешёл в баскетбольный клуб «Нова Варош» (Сербия), а в 2005 году перешёл в «Црвена звезда» (Белград), где сумел проявить себя. В составе юношеской команды «Црвена звезда» в 2008 году он стал чемпионом. После этого он перешёл в основную команду, где играл до июня 2012 года, когда он подписал контракт с «Летувос Ритас (Вильнюс)» (Литва).

Недович был членом молодёжной сборной Сербии на чемпионатах Европы среди юношей до 20 лет (2009, 2010 и 2011). В 2012 году в составе старшей сборной участвовал в квалификационных играх к Евробаскету 2013 года.

27 июня 2013 года Недович был выбран 30-м на драфте НБА клубом «Голден Стэйт Уорриорз» на пике, который получил от «Финикс Санз». Некоторые аналитики ESPN сравнивают Недовича с Дерриком Роузом, из-за его атлетизма и скорости. 9 июля 2013 года Недович официально стал игроком «Голден Стэйт». В сезоне 2013/14 сыграл в 24 матчах регулярного чемпионата, проводя в среднем на площадке всего по 6 минут.

Сезоне 2014/15 провёл в испанской «Валенсии», а в 2015 году перешёл в «Уникаху».

Статистика выступлений 
В сезоне 2011/12 в Адриатической лиге Недович набирал 6,7 очка, а также совершал 1,5 передачи и 1,4 подбора в среднем за игру, проводя на площадке 17,8 минуты.

В сезоне 2012/13 в 10 играх Евролиги Недович набирал 9,8 очков, 2,5 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Он также сыграл 17 игр в Лиге ВТБ (10,4 очка, 2,4 подбора, 2,5 передачи в среднем за игру) и 18 игр в литовской лиге ЛКЛ, где его статистика была: 11,1 очка, 2,4 подбора, 4,8 передачи в среднем за игру.

Достижения

Клубные 
  Обладатель Еврокубка: 2016/2017
  Чемпион Греции: 2020/2021
  Обладатель Кубка Греции: 2020/2021
  Обладатель Суперкубка Греции: 2021
  Обладатель Суперкубка Италии: 2018

Сборная Сербии 
  Серебряный призёр Олимпийских игр: 2016

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Adriatic Basketball League Player Profile

Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Ритас»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Санта-Круз Уорриорз»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года